Cliza (gemeente)
 Cliza (stad)